George Allen peut désigner :
 George W. G. Allen (1891-1940), photographe britannique ;
 George Allen (1918-1990), entraîneur américain de football américain ;
 George Allen, Jr. (1952-), politicien américain ;
 George Allen (1914-2000), joueur de hockey sur glace.